Корюгино — название населённых пунктов:

Россия 
 Корюгино — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Корюгино — деревня в Кашинском районе Тверской области.